Toponímia:
La Morella, muntanya situada al municipi de Begues (Baix Llobregat)
La Morella, muntanya situada al municipi de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental)
La Morella, muntanya situada als municipis de Sant Vicenç de Castellet (Bages) i de Rellinars (Vallès Occidental)
Pujol de la Morella, una muntanya del municipi de Roda de Berà (Tarragonès)

Vegeu també 
 Morella (desambiguació)